Премия Black Reel за лучшую женскую роль второго плана () — категория, ежегодно присуждаемая премией Black Reel (ПBR). Она вручается актрисам, которые продемонстрировали лучшую роль второго плана во время работы в киноиндустрии.

Эрика Баду стала первой победительницей за фильм «Правила виноделов» на 1-й ежегодной церемонии премии Black Reel в 2000 году. Виола Дэвис является текущим рекордсменом по количеству побед в этой категории с 2, а Октавия Спенсер является рекордсменом по количеству номинаций в этой категории с 6. Анджела Бассетт в настоящее время имеет наибольшее количество номинаций в этой категории без побед. Жанель Монэ — единственная актриса, получившая несколько номинаций в одном году за разные фильмы «Лунный свет» и «Скрытые фигуры» на 17-й ежегодной церемонии премии Black Reel.

Глория Фостер стала первой посмертной номинанткой в ​​истории премии Black Reel, когда она получила номинацию за фильм «Матрица: Перезагрузка» на 4-й ежегодной церемонии премии Black Reel. Эрта Китт — первая и единственная актриса, получившая номинацию в этой категории за анимационное исполнение в мультфильме «Похождения императора» на 2-й ежегодной церемонии премии Black Reel до введения категории «Лучшее озвучивание» в 2009 году.

В возрасте 25 лет Дженнифер Хадсон стала самой молодой победительницей в этой категории за фильм «Девушки мечты», а в возрасте 62 лет Филисия Рашад стала самой пожилой победительницей в этой категории за фильм «Песни о любви».

Победители и номинанты
Победители перечислены первыми и выделены жирным шрифтом.

2000е

2010е

2020е

Многократные номинации и победы

Многократные победы
 2 победы
 Виола Дэвис

Многократные номинации

 6 номинаций 
 Октавия Спенсер

 5 номинаций
 Виола Дэвис

 4 номинации
 Анджела Бассетт
 Керри Вашингтон

 3 номинации
 Наоми Харрис
 Жанель Монэ
 Лупита Нионго

Многократные номинации за один и тот же фильм
 Мо’Ник (победа), Мэрайя Кэри и Пола Паттон за фильм «Сокровище» (2010)
 Филисия Рашад (победа), Джанет Джексон и Керри Вашингтон за фильм «Песни о любви» (2011)
 Пернелл Уолкер и Ким Уэйанс за фильм «» (2012)
 Мелони Диас и Октавия Спенсер за фильм «Станция «Фрутвейл»» (2014)
 Наоми Харрис и Жанель Монэ за фильм «Лунный свет» (2017)
 Летиша Райт, Данай Гурира и Лупита Нионго за фильм «Чёрная пантера» (2019)
 Ариана ДеБос и Рита Морено за фильм «Вестсайдская история» (2022)

Самые молодые и пожилые

Примечания

Женская роль второго плана
Black Reel